Новою́р'ївка — село в Україні, у Миколаївському районі Миколаївської області. Населення становить 182 осіб. Орган місцевого самоврядування — Шостаківська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Новоюр'ївка

Села Миколаївського району